De 2. Bundesliga 1979/80 was het zesde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit in een Noord- en Zuid-divisie die dit jaar uit respectievelijk 20 en 21 clubs bestond.

Noord

Eindstand

1 DSC Wanne-Eickel degradeerde vrijwillig naar de Oberliga.

Topscorers

Zuid

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1979/80 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1979/80

Duits competitievoetbal 1979/80
Seizoen 1979/80